Termenul calendar se referă la:
Calendar, un sistem de împărțire a timpului stabilind lunile și zilele anului
Calendarul sărbătorilor religioase, un calendar general al aniversărilor ce se practică în religiile lumii
Calendarul sfinților
Calendar, operă literară a scriitorului român I.L. Caragiale

Vezi și

Calendarul Pirelli
Listă de zile onomastice
Sărbătoare